Jaecker ist der Name von

 Friedrich Jaecker (* 1950), deutscher Komponist
 Tobias Jaecker (* 1975), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Jäcker
 Jecker
 Jacker